Trachenberg bezeichnet:

 Trachenberg, deutscher Name der polnischen Kleinstadt Żmigród
 Gemeinde Trachenberg, dt. für Gmina Żmigród, Polen
 Schloss Trachenberg, teilrestaurierte Ruine in Żmigród in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen 

 Trachenberg (Adelsgeschlecht), Nebenlinie (1677–1783) des deutschen Adelsgeschlechts Hatzfeld (Adelsgeschlecht) (Herren von Schloss Trachenberg; siehe auch Żmigród)

Trachenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann zu Trachenberg, Oberstschenk am Hof von Kaiser Wilhelm II.
 Maximilian von Hatzfeldt-Trachenberg (1813–1859), preußischer Diplomat und Gesandter

Siehe auch:
 Trachenberge, Stadtteil von Dresden
 Drachenberg
 Trachtenberg